Аржанте́й () — північно-західне передмістя Парижа. Місто та муніципалітет у Франції у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на північний захід від Парижа, 17 км на південний схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 39672 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 108763,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Аржантей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз
Передмістя Парижа